Атлетски супер гран при Катара 2019. одржан је 3. маја 2019. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Сатница 
.

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 19:56 по локалном времену.

Ветар +1,3 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

800 м 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 19:15 по локалном времену.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

1.500 м 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 20:19 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 19:37 по локалном времену.

Доха | Рабат | Монако | Париз | Брисел

Скок мотком 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 18:20 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 20:00 по локалном времену.

Доха | Рим | Јуџин | Париз | Брисел

Бацање диска 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 18:35 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Лондон | Брисел

Жене

200 м (ж) 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 19:26 по локалном времену.

Ветар +1,1 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

800 м (ж) 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 20:07 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

3.000 м 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 20:46 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Јуџин | Лондон | Брисел

100 м препоне 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 19:27 по локалном времену.

Ветар: +0,9 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

400 м препоне 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 19:04 по локалном времену.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 18:55 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 3. маја 2019. године у 20:02 по локалном времену.

Доха | Рим | Лондон | Бирмингем | Брисел

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 1. митинга

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2019.